Raulet ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Raulet (* 1949), französischer Philosoph und Germanist 
 Jean-Daniel Raulet (* 1946), französischer Autorennfahrer